Иво Сердар (Чазма, 19. децембар 1933 — Загреб, 21. новембар 1985) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1957. || Свога тела господар || Младожења
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона (ТВ) || /
|-
| 1963. || Жара (ТВ) || /
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна (ТВ) || /
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу (ТВ) || /
|-
| 1964. || Све саме варалице (ТВ) || /
|-
| 1965. || Лака соната (ТВ) || /
|-
| 1965. || Апел (ТВ) || /
|-
| 1965. || Човјек и његова жена (ТВ) || /
|-
| 1965. || Банкет (ТВ) || /
|-
| 1966. || Мокра кожа (ТВ) || Турјан Врсти
|-
| 1966. || Прича о два камена (ТВ) || /
|-
| 1967. || Црне птице || /
|-
| 1967. || Вријеме ракова (ТВ) || /
|-
| 1967. || Пред одлазак (ТВ) || /
|-
| 1967. || Кинески зид (ТВ) || /
|-
| 1967. || Кад се сетим среће (ТВ) || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Сјенке (ТВ) || /
|-
| 1968. || Растргани (ТВ) || /
|-
| 1968. || Кокошари (ТВ) || /
|-
| 1969. || Случајни живот || Станко
|-
| 1969. || Дневник Оченашека (серија)  || Пјевач
|-
| 1969. || Шведске шибице (ТВ) || /
|-
| 1969. || Берза рада (ТВ) || /
|-
| 1969. || Под новим крововима (серија)  || /
|-
| 1969. || Жути, жути канаринац (ТВ) || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете (ТВ)  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Та добра душа (ТВ) || /
|-
| 1970. || Љубав на брачни начин (серија) || /
|-
| 1970. || Моји драги добротвори (ТВ) || Балтик
|-
| 1970. || Златни младић (серија) || /
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха (ТВ) || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње (серија) || Шојка
|-
| 1972. || Лов на јелене || Рецепционар
|-
| 1972. || Кипић (ТВ) || /
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију (ТВ) || /
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... (серија) || Питур
|-
| 1974. || Депс || Депсов отац
|-
| 1974. || Праведник (ТВ) || /
|-
| 1976. || Има наде за номаде (серија) || /
|-
| 1977. || Никола Тесла (серија) || Колман Цито (Теслин асистент)
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија|| Фрањо Смоквина
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ) || Милчек
|-
| 1978. || Све су плаве (кратки) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Пуном паром (серија) || Вујец
|-
| 1980. || Квитунг (ТВ) || /
|-
| 1981. || Јеленко (серија) || Млицајац Миле
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Фрањо Смоквина
|-
| 1981. || Ситне игре (ТВ) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Витек
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ) || Штурмбанфирер Финке
|-
| 1985. || Хорватов избор || Венгер-Угарковић
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (серија) || Венгер Угарковић
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1985.
Хрватски глумци
Југословенски глумци